Andrew Surman, un footballeur anglais d'origine sud-africaine (1986).
 John Surman, un saxophoniste et clarinettiste de jazz anglais (1944).
 Surman ou Sorman, une ville de Libye.